Golowko () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Walentinowitsch Golowko (* 1964), russischer General
 Andrei Golowko (* 1980), kasachischer Skilangläufer
 Arseni Grigorjewitsch Golowko (1906–1962), sowjetischer Admiral 

Siehe auch
 Holowko
 Hołówko